Questa pagina elenca le giocatrici convocate per il campionato europeo di calcio femminile 1984.

Selezionatore: Flemming Schultz

Selezionatore: Martin Reagan

Selezionatore: Enzo Benedetti

Selezionatore: Ulf Lyfors

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1984
Campionato europeo di calcio femminile 1984